

Geografia

Austria 
 Kammern im Liesingtal – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben

Niemcy 
 Kammern – dzielnica Landau an der Isar

Zobacz też 
 Hadersdorf-Kammern
 Kammer
 Kamern